Góral – mieszkaniec terenów podgórskich i obszarów górskich
 Góral – akcja zbrojna polskiego podziemia w czasie okupacji
 góral – potoczna nazwa okupacyjnego banknotu z 1940 r. o nominale 500 zł
 góral – potocznie rower górski
 Góral – część miasta Włoszczowa
 Czarni-Góral Żywiec – wielosekcyjny klub sportowy

Osoby:
 Adam Góral
 Jarosław Góral
 Jerzy Góral
 Józef Joachim Góral
 Roman Góral
 Stanisław Góral

Zobacz też 

 Goral
 Góralki
 Górale